Sieben oder sieben steht für:

 Sieben, natürliche Zahl
 das Jahr 7 (n. Chr.)
 das Jahr 7 v. Chr.
 Sieben (Film), US-amerikanischer Thriller von David Fincher (1995) 
 7 (Bushido-Album), Album von Bushido
 7 (In-Extremo-Album), Album von In Extremo
 Sieben (Album), Album der saarländischen Punkband Pascow (2023)
 Sieben (Buch), ein erotischer Roman von Jane Way
 Sieben (Klassierverfahren), Trennverfahren von Schüttgütern 
 Sieben (Musiker), Projektname des britischen Violinisten und Sängers Matt Howden 
 Vorgang zum Herausfiltern von (meist) unerwünschten Frequenzen, siehe Gleichrichter #Glättung oder Tiefpass

Sieben ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Sieben (* 1966), Politologin und Hochschullehrerin
 Carl Sieben (1864–1927), deutscher Bauingenieur, Architekt und Hochschullehrer
 Gerd Sieben Janssen (1802–1899), ostfriesischer Orgelbauer
 Christoph Sieben (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Gottfried Sieben (1856–1918), österreichischer Maler, Schriftsteller und Illustrator
 Günter Sieben (1933–2018), deutscher Ökonom
 Heinrich Sieben (1894–1954), deutscher Politiker der CDU
 Hermann Josef Sieben (* 1934), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Jonathan Sieben (* 1966), australischer Schwimmer, Olympiasieger
 Michael Sieben (* 1977), deutscher Schriftsteller
 Nadine Sieben (* 1979), deutsche Sängerin, Unterhaltungskünstlerin und Komponistin
 Phil Sieben (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Ria Jansen-Sieben (1930–2019), belgische Germanistin, Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin in Brüssel
 Walter Sieben (* 1936), deutscher Komponist, Sänger und Bandleader
 Wilhelm Sieben (1881–1971), deutscher Violinist und Dirigent

Siehe auch:

 7 (Begriffsklärung)
 Göttinger Sieben
 Siben
 Siepen
 Seven (englisch für „sieben“)